Ambiente — пятый студийный альбом голландского дуэта Laserdance, выпущенный в 1991 году.

Композитором всех композиций является Михиль ван дер Кёй (Michiel van der Kuy). В отличие от других альбомов Laserdance, наполненных динамичными диско-треками, Ambiente содержит исключительно романтические баллады, написанные в жанре spacesynth.

Список композиций 
Диск LP: ZYX Music — ZYX 20194-1

*Данный релиз не включает в себя «Final Tones»

Первые шесть треков — новые композиции, остальные треки — новые версии известные с предыдущих дисков Laserdance:
 «Vast Emptiness» и «The New Reunion» с альбома Changing Times (в оригинальной версии как «The Reunion»)
 «Timeless Zone» с альбома Discovery Trip (в оригинальной версии как «Time Zone»)
 «Laser Fears» с альбома Future Generation (в оригинальной версии как «Laser Fear»)
 «Final Tones» с альбома Around the Planet (в оригинальной версии как «Final Zone»)

Диск CD: ZYX Records — ZYX 20194-2, ZYX 20992-2, Hotsound Records — HS 9104 CD

1CD - Бонус-трек

Инструменты 
 Akai MPC60
 E-mu Emax — семплер
 Ensoniq ESQ-1  — синтезатор
 Korg DVP-1 Digital Voice Processor
 Korg M1, Korg Polysix 
 Korg Monotron Delay — аналоговый ленточный синтезатор
 LinnDrum LM2  — ударные
 Mixing console (D&R 4000) — микшерный пульт
 Oberheim OB-Xa  — синтезатор
 Roland JX-10  — синтезатор
 Roland Juno-60 , Roland Juno-106 
 Roland MSQ-100, Roland TR-808
 Yamaha FB-01, Yamaha REV 500

Авторство произведений 
На обложке альбома написано, что второй участник Laserdance и одновременно исполнительный продюсер Эрик ван Флит (Erik van Vliet) был единственным композитором всех песен. Между тем, Михиль ван дер Кёй заявил в интервью, что ван Флит, который во времена Laserdance никогда не был ни композитором, ни исполнителем, купил авторские права у фактического композитора и, таким образом, мог поместить своё имя в композиции, которые он никогда не создавал.

Над обложкой альбома работал голландский график и композитор Эдвин ван дер Лааг (Edwin van der Laag), который одновременно работал с Эриком ван Флитом над другим проектом под названием Syntech. На обложке альбома его имя написано с ошибкой, как Edwin van de Laag.

Синглы 
В 1991 году вышел макси-сингл Megamix vol. 4, содержащий микс композиций из альбома Changing Times под названием Uptempo Mix и и несколько композиций из Ambiente, под названием Slow Mix.

Ссылки 
 Ambiente на Allmusic
 Ambiente на Discogs
 Ambiente на MusicBrainz

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1991 года
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Итало-диско